Michael McCarron, dit Mike, (né le  à Grosse Pointe, dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie 

Alors qu'il évolue avec la  dans la United States Hockey League, il a est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2013 par les Canadiens de Montréal. Il rejoint ensuite les Knights de London dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Le , il remporte la Coupe Memorial 2015 avec les Generals d'Oshawa.

Le , il obtient son premier point dans la LNH, une passe sur un but de Devante Smith-Pelly. Le , il marque son premier but dans la LNH contre les Flames de Calgary.

Le , il est échangé aux Predators de Nashville contre Laurent Dauphin.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2011-2012|| U. S. National Development Team || USHL|| 35|| 3|| 14|| 17|| 112|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013|| U. S. National Development Team || USHL|| 19|| 5|| 5|| 10|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Knights de London || LHO || 66 || 14 || 20 || 34 || 120 || 9 || 3 || 2 || 5 || 22
|-
| 2014 || Knights de London || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2014-2015||Knights de London || LHO || 25 || 22 || 19 || 41 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 ||Generals d'Oshawa || LHO || 31 || 6 || 21 || 27 || 70 || 21 || 9 || 9 || 18 || 33
|-
| 2015 || Generals d'Oshawa || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || 4 || 1 || 2 || 3 || 7
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 58 || 17 || 21 || 38 || 91 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Canadiens de Montréal || LNH || 20 || 1 || 1 || 2 || 37 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 32 || 7 || 12 || 19 || 66 || 2 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2016-2017 || Canadiens de Montréal || LNH || 31 || 1 || 4 || 5 || 41 || 1 || 0 ||  0|| 0||0
|-
| 2017-2018 || Rocket de Laval || LAH ||54 ||7 ||17 ||24 ||121||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Canadiens de Montréal || LNH ||18 ||0 ||1 ||1 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Rocket de Laval || LAH ||32 ||7 ||14 ||21 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Rocket de Laval || LAH ||29 ||5 ||9 ||14 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Admirals de Milwaukee || LAH ||27 ||10 ||3 ||13 ||50|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Predators de Nashville || LNH || 51 || 7 || 7 || 14 || 70 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Admirals de Milwaukee || LAH ||14 ||3 ||3 ||6 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-

| 126 || 9 || 13 || 22 || 196 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| États-Unis U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 7 || 3 || 2 || 5 || 14 || align=left| Médaille d'argent

Références 

Naissance en mars 1995
Naissance à Grosse Pointe (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Knights de London
Joueur des Generals d'Oshawa
Champion de la Coupe Memorial
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Predators de Nashville